Rosenfeld (Baden-Württemberg), een Duitse plaats in Baden-Württemberg
Rosenfeld (Saksen), een Duitse plaats in Saksen
Rosenfeld (gemeente Melk), een kadastrale gemeente in Neder-Oostenrijk
Rosenfeld (band), een Japanse thrashmetal-band